Boekit Batoepoetih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bukit Batuputih (berg i Indonesien, Kalimantan Barat), 
 Bukit Batuputih (berg i Indonesien, lat -0,78, long 111,15), 

Robotskapade Indonesienförgreningar